The Dragons – gruppo musicale rock statunitense
 The Dragons – romanzo di Douglas Niles del 1996

Pagine correlate 
 The Dragon
 Dragons